Mokka, erős feketekávé, illetve olyan feketekávé, amelyet csokoládéval vagy kakaóval ízesítenek
Mokka, kikötőváros Jemenben a Vörös-tenger partján, a mokka kávé névadója
Mokka, a TV2 reggeli műsora
Mokka, Magyar Országos Közös Katalógus

Hasonló névvel
Opel Mokka